Il singolare maschile del Rogers Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente era Andy Murray, che si è riconfermato battendo in finale Roger Federer.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno.

  Rafael Nadal (semifinale)
  Novak Đoković (semifinale)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (campione)
  Robin Söderling (terzo turno)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andy Roddick (ritirato)

 Fernando Verdasco (secondo turno)
 David Ferrer (primo turno)
 Marin Čilić (primo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Gaël Monfils (terzo turno)
 Sam Querrey (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Rogers Cup 2010
ATP World Tour 2010